Варва́ра (; от  — «варварский», то есть негреческий, иноземный) — женское имя греческого происхождения (ср. ва́рвары).

Персоналии

Святые 
 Варвара Илиопольская — общехристианская великомученица (III век). Именины: 4 (17) декабря.

Православные святые 
 Варвара Вырицкая (Третьякова; 1907—1999) — схимонахиня РПЦ.
 Варвара (Деревягина) (1912—1942) — мученица, память 29 декабря ст.ст.
 Варвара (Конкина) — преподобномученица, память 23 марта ст.ст.
 Варвара (Лосева) (1894—1938) — мученица, супруга священника Сергия Лосева; память 22 февраля ст.ст.
 Варвара Оятская (Свирская, Островская) — преподобная, мать Александра Свирского, собор Петербургских, Карельских, Финских святых, память 15 (28) июня и 30 августа ст.ст.
 Варвара (Яковлева) (Алапаевская; ок. 1880 — †1918) — преподобномученица, инокиня, собор Московских и Екатеринбургских святых, память 5 (18) июля.

Католические святые Китая и Кореи 
 Хан Ан Ги Барбара
 Барбара Цуй Лянь
 Ко Сун И Варвара

Монархи 
 Варвара Комнина
 Барбара Радзивилл
 Барбара Цилли

См. также 
 Барбара

Примечания 

Русские женские имена
Имена греческого происхождения